Кортес-де-Арагон () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнкас-Минерас. Занимает площадь 24 км². Население — 75 человек (на 2010 год).

Расположен на северной оконечности Иберийских гор, на водоразделе рек Мартиль и Агуасвивас.

Население

Примечания

Муниципалитеты Теруэля